El término Lancaster puede referirse a:

Localidades 
 Lancaster: ciudad del condado de Lancashire, Reino Unido.
 Lancaster: ciudad del estado de California, Estados Unidos.
 Lancaster: ciudad del estado de Carolina del Sur, Estados Unidos.
 Lancaster: ciudad del estado de Massachusetts, Estados Unidos.
 Lancaster: ciudad del estado de Ohio, Estados Unidos.
 Lancaster: ciudad del estado de Pensilvania, Estados Unidos.
 Lancaster: condado del estado de Pensilvania, Estados Unidos.

Personas 
 Burt Lancaster: actor estadounidense.
 Joseph Lancaster: reformista de la educación pública.
 Penny Lancaster: modelo y fotógrafa inglesa.
 Catalina de Lancáster: abuela de Isabel la Católica.
 Enrique de Lancaster: guardián del rey Eduardo III.
 Felipa de Lancaster: reina de Portugal.
 Blanca de Lancaster: aristócrata inglesa.
 Edmundo de Lancaster: Edmundo, conde de Chester.
 José de Carvajal y Lancaster: Secretario de Estado de España.

Autores de nombres científicos 
 A.Lancaster - Alan Lancaster fl. 1997
 Roy Lancaster 1937-
 N.Lancaster - Neil Lancaster fl. 2011

Otros 

 Lancaster Sound: estrecho en el estado de Nunavut, Canadá.
 Casa de Lancaster: dinastía real inglesa.
 Avro Lancaster: bombardero inglés usado durante la II Guerra Mundial.
 Lancaster Barnstormers: Barnstormers, equipo de la liga Atlántica de Béisbol Profesional.
 Lancaster Classic: carrera ciclista.